Rider est un mot anglais désignant à l'origine un cavalier ou un cycliste, mais qui est également utilisé aujourd'hui pour qualifier un pratiquant de sports extrêmes ou de sports de glisse tels que :
 certains sports d'hiver : ski, snowboard, snowkite, speed riding, snowskate, snowscout, yooner ;
 certains sports de glisse nautiques : Windsurf, ski nautique, wakeskate, kitesurf, surf, kayak ;
 certains sports de glisse terrestres : BMX, trottinette, VTT dirt, skateboard, longboard, roller, moto (cross, circuit,enduro), parkour, soap shoes

Prénom 

 Rider Strong (né en 1979), acteur et producteur américain.

Patronyme 

  (1885–1962), écrivain américain ;
 Isaiah Rider (né en 1971), ancien joueur américain professionnel de basket-ball ;
 (1797-1876), homme politique américain de New-York ;
 Mia Rider (né en 1981), actrice pornographique américaine d'origine coréenne.

Culture

Cinéma 

 Easy Rider, film américain réalisé par Dennis Hopper en 1969 ;
 Pale Rider, film américain réalisé par Clint Eastwood en 1985 ;
Rider, titre français du thriller canadien River de 2015 ;
The Rider, film américain de 2017 réalisé par Chloé Zhao.

Jeu vidéo 

 Line Rider, jeu vidéo sorti en 2006 de inXile Entertainment ;
 Mach Rider, jeu vidéo de course futuriste sorti en 1985 sur la Nintendo Entertainment System ;
 Rider, jeu vidéo de Ketchapp disponible sur app store et Google play pour smartphone qui consiste a conduire une voiture à travers des parcours.

Littérature 

 Alex Rider, série de romans d’espionnage créée par Anthony Horowitz.

Musique 

 Rider, chanson de  (1963)
 Rider, chanson de David Soul (1977)
 Rider, chanson de Gary Muir et Everill Muir (1965)
 Rider, chanson de Jesse Colin Young et The Youngbloods (1966)
 Rider, chanson de The Jesus and Mary Chain (1987)
 Rider, chanson de The Mourning Formation
 Rider, chanson de Okkervil River (2011)
 Rider, chanson de The Rose Garden (1968)
 Rider, chanson de The Serendipity Singers (1965)
 Rider, chanson de Stardust (1978)

Personnage fictif 

 Alex Rider, personnage principal de la série Alex Rider écrite par Anthony Horowitz ;
 Honeychile Rider, personnage du roman de James Bond : Docteur No ;
 Rider, personnage de Fate/stay night.
  Rider, Personnages de la Pat Patrouille

Série télévisée 

 Kamen Rider, série télévisée japonaise de style tokusatsu diffusée entre 1971 et 1973 ;
 Masked Rider est une série télévisée américaine diffusée entre 1995 et 1996 ;
 Sab Rider est un anime américano-japonais de Franklin Cofod de 1987.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre